Gelderland, een Nederlandse provincie 
 Gelderland (schip, 1598), een VOC-schip
 Hr.Ms. Gelderland (1900), een Nederlands pantserdekschip 
 Gelderland (schip, 1982), een in Nijmegen gestationeerde blusboot
 Gelderland (plantage), een voormalige suikerplantage en militaire post (Cordon van Defensie) in Suriname
 Meubelindustrie Gelderland (later onderdeel van Gelderland Groep) te Culemborg, producent en gelijknamig merk van meubels waaronder de zitbank Gelderland 6511 en de fauteuil Gelderland 5770 - beide van meubelontwerper Jan des Bouvrie

Zie ook 
 Gelderlander (doorverwijspagina)